Абруков — фамилия:

 Абруков, Виктор Сергеевич (род. 1952) — советский и российский учёный-физик.
 Абруков, Сергей Андреевич (1921—2006) — советский и российский учёный-физик, отец Виктора Абрукова.

См. также 
 Аблуков 
 Абуков